Der 2. grönländische Landesrat hielt sechs Sitzungen ab:

Mitglieder waren folgende:

Literatur 
 

Mitglieder des 02 gronlandischen Landesrats
02